Xi o XI puede referirse a:
 Xi (Ξ ξ), letra griega;
 la representación del número once en numerales romanos;
 el siglo XI; o
 el apellido chino Xi, como el de Xi Jinping (n. 1953), Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China